Brzezicki ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Pablo Brzezicki (* 1982), argentinischer Tennisspieler
 Mark Brzezicki (* 1957), britischer Musiker